Nom alternatiu dels àfars, donat pels comerciants àrabs i derivat segurament del clan Dankali
 Costa de Danakil o de Dankàlia, nom donat pels àrabs a la costa actualment part oriental d'Eritrea. Vegeu Dankàlia